Веже:

 Веже — река в России, протекает в Мурманской области.
 Веже — польский дворянский герб.